|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Cincinnati (officieel Western & Southern Open) van 2015 vond plaats van 17 tot en met 23 augustus 2015 in de Amerikaanse plaats Mason, ongeveer dertig kilometer benoorden Cincinnati. Het was de 87e editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Cincinnati 2015. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Aan het toernooi namen 28 speelsters uit de top 30 deel.

De als eerste geplaatste titelverdedigster Serena Williams slaagde erin haar titel te prolongeren. Zij versloeg in de finale de als derde geplaatste Roemeense Simona Halep in twee sets, met een tiebreak in de tweede set. Williams wist voor de tweede keer het toernooi van Cincinnati op haar naam te schrijven. Het was haar 69e WTA-titel, de vijfde van 2015.

Geplaatste speelsters

Overige deelnemende speelsters uit de top 30

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 

|
|-
|align="right"|

|}
Van de titelhoudsters Raquel Kops-Jones en Abigail Spears had de laatste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Kops-Jones speelde samen met Anastasia Rodionova – dit team was als vijfde geplaatst maar kwam niet voorbij de tweede ronde.

Het eerste reekshoofd Martina Hingis en Sania Mirza bereikte de halve finale. Daarin werden zij uitgeschakeld door de latere winnaressen.

De ongeplaatste Taiwanese zussen Chan Hao-ching / Chan Yung-jan wonnen het toernooi. Zij versloegen in de finale het als vierde geplaatste koppel Casey Dellacqua en Jaroslava Sjvedova in twee sets. Het was hun vijfde gezamenlijke titel. Hao-ching (de jongere zus) had daarnaast vier eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Yung-jan (de oudste) tien.

De Nederlandse Michaëlla Krajicek en Barbora Strýcová uit Tsjechië bereikten de tweede ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Bron 
  Toernooischema WTA

Cincinnati 2015
Cincinnati